Dalum peut faire référence à :

 Dalum (Alberta), une localité canadienne,
 Dalum, un district de Odense, Danemark
 Dalum, localité de Geeste, Allemagne,
 , communauté du district de Kumbungu,
 Dalum (Suède).